Martin Friedman ist der Name folgender Personen:

* Martin Friedman (Kunsthistoriker) (1925–2016), US-amerikanischer Kunsthistoriker und Museumsleiter 

 Martin Adam Friedman, eigentlicher Name von Marty Friedman (* 1962), US-amerikanischer Gitarrist